Mettjärn kan syfta på ett antal insjöar


Sverige

Västergötland 
Lilla Mettjärnen, sjö i Ale kommun, 
Stora Mettjärnen, sjö i Ale kommun,

Västmanland 
Mettjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (14,5 ha)
Mettjärn (naturreservat)

Ångermanland 
Mettjärnen (Ytterlännäs socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (4,7 ha)
Mettjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 706511-156990), sjö i Sollefteå kommun, 
Mettjärnen (Junsele socken, Ångermanland, 707736-154152), sjö i Sollefteå kommun,  (11,8 ha)

Norrbotten 
Mettjärnen, Norrbotten, sjö i Kalix kommun,

Lappland 
Mettjärnen (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun, 
Mettjärnen (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (13 ha)
Mettjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (4,26 ha)
Stor-Mettjärnen, sjö i Malå kommun,

Se även 
Metartjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn